Tissau je německý název českých sídel:

 Tisová (okres Ústí nad Orlicí)  – malá vesnice v okrese Ústí nad Orlicí
 Tisová (Otročín) – malá vesnice, část obce Otročín v okrese Karlovy Vary

Německé názvy sídel v Česku